Yaws steht für:
 Frambösie
 Yaws (Yet another web server), hochverfügbarer Webserver geschrieben in Erlang (Programmiersprache)

Abkürzung